Должицы — название населённых пунктов:

Россия 
 Должицы — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Должицы — деревня в Дновском районе Псковской области, Искровская волость.
 Должицы — деревня в Дновском районе Псковской области, Лукомская волость.
 Должицы — деревня в Плюсском районе Псковской области.
 Должицы — деревня в Порховском районе Псковской области.